Okręty US Navy o nazwie USS  "Camanche":
 Pierwszy  był monitorem typu Passaic. 
 Drugi  był okrętem prototypowym stawiaczy min typu Camanche.

Camanche